Данилова, Александра:
 Данилова, Александра Дионисиевна (1904—1997) — русско-американская балерина.
 Данилова, Александра Константиновна (1906—1995) — заслуженный деятель науки РСФСР, доктор сельскохозяйственных наук, почетный профессор Московской ветеринарной академии, c 1949 по 1982 годы заведующий кафедрой зоогигиены.
 Данилова, Александра Митрофановна
 Данилова, Александра Сергеевна (1918—2004) — советская актриса.